Натуральне число 1003
 1003 рік до нашої ери
 1003 рік нашої ери